

Alimenti 
 Breda Royal Beer – una birra dei Paesi Bassi.

Astronomia 
 12710 Breda – un asteroide della fascia principale

Aziende 
 Società Italiana Ernesto Breda (SIEB), azienda meccanica italiana, da cui sono poi derivate le altre società in cui il nome Breda compare nella ragione sociale.
  Breda Siderurgica
  Breda Costruzioni Ferroviarie una società italiana che trae origine dalla Società Italiana Ernesto Breda fusasi con Ansaldo Trasporti per formare AnsaldoBreda S.p.A.
  AnsaldoBreda S.p.A., una società italiana con sede a Pistoia, responsabile della progettazione e produzione di ferrovie e veicoli per il trasporto di massa
  BredaMenarinibus, azienda costruttrice di autobus
  Breda Meccanica Bresciana, un'industria italiana storica di armi e munizioni ora facente parte della OTO Melara
 Breda Racing, azienda specializzata nella componentistica per vetture da corsa

Edilizia 
 Torre Breda – grattacielo di Milano

Persone 
 Ernesto Breda – ingegnere e imprenditore italiano, fondatore della Società Italiana Ernesto Breda (SIEB)
 Remo Breda – dirigente sportivo e attivista italiano
 Roberto Breda – allenatore italiano di calcio
 Vincenzo Stefano Breda – imprenditore e uomo politico

Geografia

Francia 
 Breda  – fiume della Francia che attraversa la regione Alvernia-Rodano-Alpi, affluente dell'Isère

Italia 
 Breda Azzolini – frazione di Rivarolo del Re ed Uniti in provincia di Cremona
 Breda Cisoni – frazione di Sabbioneta in provincia di Mantova
 Breda di Piave – comune della provincia di Treviso
 Breda Guazzona – frazione di Ca' d'Andrea in provincia di Cremona
 Breda Libera – frazione di Verolanuova in provincia di Brescia
 Breda – frazione di Fregona in provincia di Treviso
 Braida, detta anche Breda, antico borgo fortificato, divenuto progressivamente la Rocca di Asolo

Paesi Bassi 
 Breda – città del Brabante Settentrionale

Spagna 
 Breda – comune (municipio) della provincia di Girona

Stati Uniti d'America 
 Breda – una città della Contea di Carroll, nello Stato dell'Iowa.

Zoologia 
 Breda – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Breda – razza di pollo che prende il nome dall'omonima città olandese